Вильге́льм Вольф:
 Вольф, Вильгельм (1897—1939) — австрийский политик.
 Вольф, Вильгельм (1809—1864) — немецкий революционер, коммунист, редактор «Новой Рейнской Газеты», человек, которому Маркс посвятил «Капитал» (I том).